Rosenheim (Beieren), een stad in de Duitse deelstaat Beieren
Landkreis Rosenheim, het district waar die stad de hoofdplaats van is
Rosenheim (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts